Barren Butte bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Barren Butte (Kalifornien)
 Barren Butte (Nevada)
 Barren Butte (North Dakota)